A róka és a holló a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat második évadának hatodik epizódja.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendezte: Jankovics Marcell
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Pethő Zsolt
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Czipauer János
 Háttér: Pecsenke József
 Rajzolták: Bánki Katalin, Görgényi Erzsébet, Kálmán Katalin, Marsovszky Emőke
 Kisérőzöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Kunz Román
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével

Források 

La Fontaine-mesék
Jankovics Marcell-filmek